Jan Backman kan syfta på:

* Jan Backman (född 1939), svensk politiker
 Jan Backman (född 1948), svensk geolog
 Jan Backman, finländsk båtbyggare
 Jan Backman, fiktiv person i Per Wästbergs romaner Vattenslottet (1968), Luftburen (1969) och Jordmånen (1972)